Karst bezeichnet:  
 
 Karst, Gesteinsformationen
 Karst (Südeuropa), Landschaft in Italien, Slowenien und Kroatien 
 Karst (Werkzeug), Hacke (Haue) mit zwei oder mehr Zinken
 Mährischer Karst, Landschaft in Tschechien
 Slowakischer Karst, Landschaft in der Slowakei

Karst ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Karst (1861–1919), deutscher Architekt
 Christoph Karst (1864–1935), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Friedrich Karst (1891 – 1973), deutscher Kriminalpolizist
 Heike Richter-Karst (* 1960), deutsche Produzentin
 Heinz Karst (1914–2002), deutscher Offizier
 Josef Karst (1871–1962), deutscher Orientalist
 Karl Karst, deutscher Hörfunkjournalist
 Kristina Karst (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Michael Karst (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Raymond W. Karst (1902–1987), US-amerikanischer Politiker
 Uwe Karst (* 1965), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Kaarst, Stadt in Nordrhein-Westfalen